Parte è un termine utilizzato in numerosissimi contesti:

 In musica parte può indicare sia una determinata sezione di un brano musicale, che l'insieme delle note, scritte in una partitura, che un determinato strumento deve eseguire.
 Nel cinema e nel teatro parte identifica l'insieme delle battutue di un determinato personaggio recitato da un attore; per estensione ne indica il ruolo.
 Nel diritto viene indicato con parte il soggetto che stipula un contratto o un accordo, oppure un soggetto del processo diverso dal giudice.
In matematica parte indica un sottoinsieme.
In politica parte è utilizzato spesso come sinonimo di partito o fazione.
Nella Repubblica di Venezia i decreti del Senato prendevano il nome di parti.

Pagine correlate
Parte per milione